Büchelberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Büchelberg (Burgebrach), Dorf der Gemeinde Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Büchelberg (Eslarn), Weiler der Gemeinde Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Büchelberg (Gunzenhausen), Dorf der Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Büchelberg (Leutershausen), Dorf der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Büchelberg (Michelfeld), Weiler der Gemeinde Michelfeld, Kreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Büchelberg (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Dorf der Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Büchelberg (Wörth), Ortsbezirk der Stadt Wörth am Rhein, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz

 Feriendorf Büchelberg, bei Rathsmannsdorf, Markt Windorf, Landkreis Passau, Bayern

Berge und Erhebungen:
 Büchelberg (Kittensee), 619 m, im Oberpfälzer Jura bei der Wüstung Kittensee auf dem Truppenübungsplatzes Hohenfels, Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Büchelberg (Burgsalach), 616 m, auf der Frankenalb bei Burgsalach, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Büchelberg (Köttlitz), 582 m, im Oberpfälzer Wald bei Köttlitz, Gemeinde Trausnitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Büchelberg (Eslarn), 561 m, im Oberpfälzer Wald bei Büchelberg, Gemeinde Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Büchelberg (Bachetsfeld), 550 m, im Oberpfälzer Jura bei Bachetsfeld, Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Büchelberg (Enzkreis), 544,1 m, im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord südöstlich von Neuhausen im Enzkreis; Naturschutzgebiet
 Büchelberg (Katzenstein), 513 m, in der Frankenalb bei Katzenstein, Stadt Harburg (Schwaben), Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Oberer Büchelberg, 508 m, im Oberpfälzer Jura bei Ransbach, Gemeinde Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Büchelberg (Mellrichstadter Forst), 502 m, in der Rhön im gemeindefreien Mellrichstadter Forst bei Oberfilke, Gemeinde Willmars, beide Kommunen im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Büchelberg (Rathsmannsdorf), 497 m, im Bayerischen Wald bei Rathsmannsdorf, Markt Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Büchelberg (Gingharting), 493 m, im Bayerischen Wald bei Gingharting, Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Büchelberg (Büchelberg), 492 m, im Erlbacher Becken bei Erlbach, Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Büchelberg (Ditterswind), 468 m, im Naturpark Haßberge bei Ditterswind, Markt Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Büchelberg (Haundorfer Wald), 465,1 m, im Haundorfer Wald bei Büchelberg, Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Büchelberg (Südrhön), 445,2 m, Basaltkuppe der Südrhön bei Hetzlos, Markt Oberthulba, Landkreis Kissingen, Bayern
 Büchelberg (Sternberg im Grabfeld), 430 m, im Naturpark Haßberge bei Sternberg im Grabfeld, Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern; Standort des Bayernturms. 
 Büchelberg (Rentwertshausen), 429,6 m, im Henneberger Land bei Rentwertshausen, Gemeinde Grabfeld, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen 
 Büchelberg (Guttenberger Wald), bis ca. 350 m, Bergsporn im gemeindefreien Guttenberger Wald, Landkreis Würzburg bei Steinbachtal, kreisfreies Würzburg, beide Kommunen in Bayern 
 Büchelberg (Herschfeld), 311 m, in der Rhön bei Herschfeld, Stadt Bad Neustadt an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Büchelberg (Spessart), 269 m, im Spessart beim Klinikum Aschaffenburg, kreisfreies Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Buchberg
 Buchenberg (Begriffsklärung)
 Büchlberg (Begriffsklärung)
 Büchelberger Grat
 Hinterbüchelberg 
 Vorderbüchelberg